Babu – indyjskie określenie honoryfikatywne
 urzędnik w języku hindi

Osoby:
 Mahesh Babu – indyjski aktor
 DJ Babu – amerykański didżej